Emanuele Lomonaco – psichiatra italiano
 Fabrizio Lomonaco – storico e accademico italiano
 Francesco Lomonaco – patriota, scrittore e filosofo italiano
 Mark LoMonaco, noto come Bubba Ray Dudley – wrestler statunitense
 Sebastián Lomonaco – calciatore argentino

Pagine correlate
Lo Monaco